Boušková ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Boušková (1951–2004), tschechische Schauspielerin